

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Gozdno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Świerzawa
 Gozdno – przysiółek wsi Górzyn w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko
 Gozdno – przysiółek wsi Gardzin w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko